Фінал Кубка УЄФА 1992—1993 — фінал двадцять другого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Ювентус», що обіграв дортмундську «Боруссію» із загальним рахунком 6-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 6–1 на користь «Ювентуса».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1992-93 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1992-93 на сайті RSSSF 

1993 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 5 травня
Травень 1993